Steinbächel oder Steinbaechel ist der Name von:

 Steinbaechel (Doller), rechter Zufluss der Doller in der Region Elsass, Frankreich
 Steinbächel (Große Pyra), rechter Zufluss der Großen Pyra im Vogtlandkreis, Sachsen
 Steinbächel (Heinstermühlbach), Oberlaufname des Heinstermühlbachs im Odenwaldkreis, Hessen
 Steinbächel (Lobbach), rechter Zufluss des Lobbachs im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steinbach
 Steinbächle
 Steinbächlein
 Steinebach
 Steinenbach